

Бріш — річка в Башкортостані, права притока Інзера
 Бріш — село, Бєлорєцький район, Башкортостан

Див. також 
 Бріштамак
 Бріш (прізвище)